Национа́льный парк «Зюраткуль» организован 3 ноября 1993. Общая площадь — 88 249 гектаров, протяжённость с севера на юг — 49 км, протяжённость с запада на восток — 28 км.

Парк выполняет следующие основные задачи: сохранение эталонных и уникальных природных комплексов, памятников природы, истории, культуры, археологии и других объектов культурного наследия; экологическое просвещение населения; разработка и внедрение научных методов охраны природы в условиях рекреационного использования; экологический мониторинг; восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов; создание условий для регулируемого туризма и отдыха.

Национальный парк находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

География 

На территории парка находится водохранилище Зюраткуль — единственное высокогорное озеро на западном склоне Южного Урала (724 м над уровнем моря) и множество горных хребтов, в том числе Зюраткуль (длина 8 км, высота 1175,2 м), Нургуш (высота 1406 м).

Расположение парка «Зюраткуль» на стыке двух природных зон — таёжной и лесостепной — обусловило богатство флоры и фауны.

Согласно БРЭ, ударение в слове Зюраткуль ставится на последний слог («Зюратку́ль»), местное произношение характеризуется ударением на второй слог («Зюра́ткуль»''').

Климат 
Климат умеренно-континентальный. Зима холодная, а лето тёплое. Среднегодовое количество осадков составляет 730 мм. Вегетационный период длится 4,5-5 месяцев.

Достопримечательности 

В состав парка входят такие памятники природы, как высокогорное водохранилище Зюраткуль, реки Калагаза и Березяк, скалы Зюраткульские Столбы, Вязовая роща. Многочисленные достопримечательности парка: горно-тундровое плато площадью 9 км² на вершине хребта Нургуш, артезианский источник Фонтан в верховьях реки Малая Сатка, реликтовые лиственничники на хребтах Уреньга и Лукаш (Нукаш), реликтовые ельники на хребтах Нургуш и Лукаш, скальный останец «Гребешок» на реке Березяк в урочище Виноградов хутор, луковая поляна в верховьях реки Малая Сатка, плотина на озере, деривационный (направляющий) канал длиной 9 км от озера до здания ГЭС в посёлке Магнитка, участки реликтовой лесостепной растительности на высоте 850 м над уровнем моря на хребте Малый Москаль, торфяные болота на мысе Долгий ельник, скалы Медведи на хребте Зюраткуль.

Растительный мир 
На территории преобладают леса — еловые и елово-пихтовые, а также березняки. Богатство флоры доказывает наличие 653 видов растений, в том числе сибирских и европейских (пихта сибирская, ель европейская и др.). В Красную книгу России занесены 70 редких растений парка, среди них: башмачок настоящий, башмачок крупноцветковый, надбородник безлистный, ятрышник мужской, ветреница уральская и лобария лёгочная.

90 % территории занято темнохвойной тайгой, но на отдельных участках встречается берёза.

Животный мир 
Животный мир «Зюраткуля» насчитывает 214 видов, в том числе 40 видов млекопитающих: хищники — 14 (медведь, волк, лиса, куница, горностай и др.), копытные — 3 (лось, косуля, редко кабан), зайцеобразные — 2. В составе фауны также рыбы — 17 (лещ, окунь, хариус, налим, щука и другие), земноводные — 3, рептилии — 6, птицы — 145. Встречаются редкие виды животных: европейская норка, беркут, сапсан, филин, хариус европейский, мнемозина и аполлон обыкновенный. Эти виды занесены в Красную книгу России.

Археология 
На берегу озера обнаружены 12 стоянок древних людей двух эпох: мезолит — 12 тыс. лет, неолит — 6-3 тыс. лет назад. Сохранились части строений, изделия, каменные топоры, бронзовые наконечники, скребки, рубила и т. п. В экспозиции Саткинского краеведческого музея, посвящённой этому периоду времени, представлены многие предметы раскопок.

В 2011 году обнаружен геоглиф на земле в виде лося размерами 218 на 195 метров. Высказывались предположения, что возраст изображения — около 8000 лет, однако эти утверждения подверглись критике: в частности, утверждается, что это тренировочная лыжная трасса начала XXI века.

Туристические объекты 
Главными туристическими объектами являются 5 хребтов и высокогорное озеро. К подножью хребта Зюраткуль проложена удобная экологическая тропа.

 На базе отдыха «Экопарк Зюраткуль» расположен мини-зоопарк. Он находится в стадии формирования. Не все животные зверинца обитают в природе Урала. Например, чёрный (гималайский) медведь и верблюд типичны для других природных зон. Также на базе отдыха «Экопарк Зюраткуль» находится Центр ездового спорта «Wild dogs» где зимой можно прокатится на собачьей упряжке.
 В национальном парке между посёлком Зюраткуль и посёлком Магнитский есть мараловодческое хозяйство «Медвежья радость», где содержатся полудикие олени, привезённые с Алтая.

См. также 
 Озеро Зюраткуль
 Хребет Зюраткуль

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Национального парка «Зюраткуль»
 Национальный парк «Зюраткуль»
 Федеральная система ООПТ

Зюраткуль (национальный парк)
Национальные парки России
Охраняемые природные территории Челябинской области
Саткинский район